Polites ist der Name folgender antiker Personen:
 Polites (Sohn des Priamos), Held auf Seiten der Trojaner im Trojanischen Krieg
 Polites (Gefährte des Menelaos)
 Polites (Gefährte des Odysseus)
 Polites (Sportler), antiker Läufer, dreifacher Olympiasieger im Jahr 69 n. Chr.

Polites ist der Familienname folgender Personen:
 Geoff Polites (1947–2008), australischer Manager

Polites steht außerdem für:
 (4867) Polites, einen Asteroid aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner